Romodanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Jurjewitsch Romodanowski (um 1640–1717), russischer Staatsbeamter und Politiker
 Grigori Grigorjewitsch Romodanowski († 1682), russischer Offizier, Staatsbeamter und Politiker